Cadena 3 puede referirse a:

  Cadena 3 Argentina, una radiodifusora argentina.
  Cadenatres, cadena de televisión mexicana.
 Cadena Tres (Colombia).